Karol Fila (13 juni 1998) is een Pools professionele voetballer die doorgaans als verdediger speelt.

Op 21 maart 2019 debuteerde Fila in een oefenwedstrijd tegen het Engels voetbalelftal onder 21 in het Pools voetbalelftal onder 21.

In de zomer van 2021 werd Fila verkocht door Lechia Gdańsk aan RC Strasbourg voor een bedrag van 1,5 miljoen euro.

In januari 2023 maakte SV Zulte Waregem bekend Fila te huren van de RC Strasbourg tot aan het einde van het seizoen 2022-23. Fila maakte zijn debuut voor Zulte Waregem op 5 februari 2023 in de met 4-0 verloren uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m: 20 februari 2023.

Erelijst 

 Poolse beker: 1x 2018/19
 Poolse supercup: 1x 2019/20

Zie ook 

 Lijst van spelers van SV Zulte Waregem

Pools voetballer
Voetballer